Die Hi-Tec British Open 1989 fanden vom 10. bis 17. April 1989 in Londoner Stadtteil Wembley im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Wembley Conference Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1988/89 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 5 Star. Das Preisgeld betrug 68.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1988/89.
 
Titelverteidiger bei den Herren war wie in den Vorjahren Jahangir Khan. Khan verteidigte seinen Titel zum achten Mal in Folge, in der Neuauflage des Endspiels des Vorjahres besiegte er erneut Rodney Martin, diesmal mit 9:2, 3:9, 9:5, 0:9 und 9:2. Bei den Damen sicherte sich Susan Devoy ihren sechsten Titel in Folge. Sie bezwang Martine Le Moignan im Finale mit 8:10, 10:8, 9:3 und 9:6.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Es wurden die jeweils besten 16 Spieler gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1988/89
WSA Tour 1988/89
1989
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent